Spitzenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Spitzenbach (Bernauer Alb), rechter Zufluss der Bernauer Alb nach Innerlehen, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Spitzenbach (Elz), rechter Zufluss der Elz (zum Oberrhein) vor Niederwinden, Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Spitzenbach, Unterlaufname des Möschbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins in Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Spitzenbach oder Chrebsbach (Sihl), linker Zufluss der Sihl nahe Spitzen, Gemeinde Horgen, Kanton Zürich, Schweiz
 Spitzenbach (Weißenbach), linker Oberlauf des Weißenbach (Enns, bei St. Gallen) bis in Weißenbach an der Enns, Markt Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Orte:
 Oberspitzenbach, Weiler im Gemeindeteil Siegelau von Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Unterspitzenbach, Weiler im Stadtteil Katzenmoos von Elzach, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Spitzenbach, Streusiedlung in der Marktgemeinde Sankt Gallen im Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Spitzerbach